Thiard ist der Familienname folgender Personen:

 Auxonne-Marie-Théodose de Thiard (1772–1852), französischer General und Politiker
 Claude de Thiard de Bissy (1721–1810), französischer Adeliger und General
 Henri Pons de Thiard de Bissy (1657–1737), Bischof von Toul und Meaux